Klinë kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Komuna e Klines, kommun, 
 Klina (kommunhuvudort),